

Musica 
Guitar hero, un virtuoso della chitarra.
Guitar Heroes, disco del 2004 dei Los Angeles Guitar Quartet.
Guitar Hero, canzone del disco del 2008 Who Killed Amanda Palmer di Amanda Palmer.

Videogiochi 
Guitar Hero, serie di videogiochi.
Guitar Hero, il primo capitolo della serie.